Yanni peut faire référence à :

Pseudonyme 
 Yanni, de son vrai nom Ioannis Hrysomallis (né en 1954 ), compositeur, pianiste, claviériste grec.

Patronyme 

 Hen Yanni (née en 1983), mannequin et une actrice israélienne.
 Rosanna Yanni (née en 1938), actrice argentine.

Prénom 
 Yanni Gourde (né en 1991), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Yanni Regäsel (né en 1996), footballeur allemand.